

Patronymie 

 Elsa Tia (1935-2017), actrice italienne ;
 Olivier Tia (1982- ), un footballeur ivoirien.

Pseudonyme 

 TIA, ex-TiA, une chanteuse japonaise.

Prénoms 
 
 Tia, une princesse égyptienne de la  ;
 Tia, mari de la précédente, fils d'un noble de haut rang nommé Amonouahsou ;
 Tia Carrere (née en 1967), actrice, chanteuse, mannequin et productrice américaine.
Tia Eron (née en 1972), femme politique brésilienne.
 Tia Texada (née en 1971), actrice américaine.
 Tia Mowry (née en 1978), actrice américaine.
 Tia Hellebaut (née en 1978), athlète belge.
 Tia Tanaka (née en 1987), actrice pornographique américaine.

Déité 
 Tia, déesse de la mort pacifique dans la mythologie haïda.

Toponymie 

 Tia, une commune rurale du département de Bondokuy au Burkina Faso.
 Tia, une commune rurale du département de Siglé au Burkina Faso.

Sigles

TIA peut signifier:

Anthropologie 
 Théorie de l'invasion aryenne, une thèse anthropologique proposée au  par l'abbé Jean-Antoine Dubois et par l'indianiste germano-britannique Max Müller.

Biologie 
 Test Indirect à l'Antiglobuline, voir Test de Coombs ;
--- mesure---
Tia ou Tiya désigne unité de mesure de volume pour les céréales dans la communauté Haussa du Niger, de Nigeria du Tchad de Cameroun et du Soudan. elle désigne aussi jadis une unités de mesure grecque représentée par un volume précis de caroube [grains de caroubier]

Électronique 
 , un amplificateur opérationnel qui produit une tension à partir d'une tension courant d'entrée.

Sciences computationnelles 
 Total Information Awareness (ou Terrorism Information Awareness), programme américain de data-mining chargé de détecter, classifier, et identifier des terroristes étranger ;

Transports 
 Traitement intégral Armand, un traitement de l'eau des locomotives à vapeur pour lutter contre le tartre et la corrosion ;
 Aéroport international de Tirana, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code
Homonymie de prénom
Prénom féminin